Correa kan syfta på följande platser:

 Correa, ett släkte vinruteväxter
 Correa, Mexiko, ort i Veracruz, Mexiko
 Pasaje Correa, annat namn på Graham Passage, sund i Antarktis